El topónimo Birtley puede hacer referencia a varios pueblos de Inglaterra (Reino Unido):

 Birtley, en el condado de Northumberland.
 Birtley, en el condado de Shropshire.
 Birtley, en el condado de Tyne y Wear.